Magdalena Martínez Franco (Ciudad de México, 26 de marzo de 1965) es una artista visual interdisciplinaria mexicana. Su producción incluye instalación, fotografía, escultura, video, videodanza. Se despliega en líneas de investigación sobre la manera en que la visión dicotómica del mundo moldea nuestra experiencia del arte y limita nuestras capacidades de comunicación.

Trayectoria 
A lo largo de su carrera ha investigado las posibilidades de la inclusión de las llamadas discapacidades en el arte y los espacios designados para su exhibición, problematizando las restricciones alrededor del objeto artístico.

Martínez Franco explora también las tensiones que experimentan los sujetos contemporáneos: identidad y otredad, público y privado, individual y colectivo, figurativo y abstracto, tecnológico y orgánico, mirada y ceguera, imagen visual e imagen táctil. Su obra diseña artefactos que consisten en dislocar la normalidad perceptual del espectador para llevarlo a territorios sensoriales que le permitan experimentar el arte desde un lugar distinto al que históricamente sitúa al público solo como espectador.

Maestra en Artes Visuales por la ENAP​ (hoy FAD), Martínez Franco comenzó a exhibir su obra desde 1994 en exposiciones nacionales e internacionales. 

Escultura, arte táctil y cegera

La serie Formas blandas, en proceso, indaga sobre las posibilidades de experimentar la escultura más allá de la forma tradicional. El planteamiento, lúdico, comenzó por eliminar la base fija de la escultura, para que el público pudiera manipular las piezas: rodarlas sobre arenas o aserrín, tocar y sentir sus materiales y texturas, y a la vez, ensayar perspectivas táctiles y visuales distintas.

Indaga sobre la manera en que los procesos culturales moldean formas identitarias tanto en el ámbito de lo privado como en el público, planteando un acercamiento visual a la intimidad del cuerpo; se trata de series en las que la imagen corporal es fragmentada y deconstruida hasta la abstracción.  Cuestiona sobre los fenómenos identitarios que a la vez deshumanizan y cosifican a las personas, a través de los usos masivos de la tecnología, como lo aborda en Identidad (2004); Rastros tecnológicos (2005) o en su serie de esculturas y pinturas digitales PD (2009) y PD3 (2018).

Reconocimientos y apoyos 
 2020 Contigo en la distancia. Apoyo de la Secretaría de Cultura, México.
 2010 Apoyo a la Producción e Investigación en Arte y Medios del Centro Multimedia.
 2007 Apoyo de producción de la Dirección de Danza de la UNAM para la obra Anamnesis, con Ángel Rosas.
 2002 Beca del Programa de Educación por el Arte para impartir el Taller de Video para Niños de Educación Especial. La pirinola.
 1997 Mención Honorífica en el Cuarto Concurso de Instalación X-Teresa, INBA.

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web oficial
 https://www.bibliotecademexico.gob.mx/bmvirtual/exposiciones-fb.php?cat=5&subcat=4
 http://inbadigital.bellasartes.gob.mx:8080/jspui/handle/11271/740
 https://revistareplicante.com/formas-blandas/
 https://embamex.sre.gob.mx/japon/images/pdf/culturales/2014_05_cartelera_esp.pdf
 https://www.artland.com/artists/magdalena-martinez-franco
 https://revistareplicante.com/el-ser-fragmentado/
 https://prensaescenario.com/2012/08/02/abre-el-cenart-la-muestra-del-programa-de-apoyo-a-la-produccion-e-investigacion-en-arte-y-medios/amp/
 https://www.colorawards.com/gallery/4thannual/professional/people/nominees/57390
 , Cristina: Formas blandas, de Magdalena Martínez, busca probar que "lo esencial de la escultura es tocarla". La Jornada, México D.F., 26 de marzo de 2002

Nacidos en Ciudad de México
Investigadoras de México
Artistas de instalaciones
Fotógrafas de México
Escultores de la Ciudad de México
Artistas visuales de México
Mujeres videoartistas